Saint-Martin-de-Vertou est le nom de nombreuses églises, dédiées à Martin de Vertou dans l'Ouest la France. La première est évidemment celle de la paroisse de Vertou, en Pays Nantais, où Saint Martin fonda un monastère à la fin du .

France

Calvados 
Dans le Calvados :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Deux-Jumeaux

Ille-et-Vilaine 
En Ille-et-Vilaine :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Le Pertre

Indre-et-Loire 
En Indre-et-Loire :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Lublé ;
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Saché.

Loire-Atlantique 
En Loire-Atlantique :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Vertou

Maine-et-Loire 
En Maine-et-Loire :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Ambillou-Château
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Bocé
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Les Cerqueux-sous-Passavant
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Chaudron-en-Mauges
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Écuillé
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Fontaine-Guérin
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Grez-Neuville
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Linières-Bouton
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Le Lion-d'Angers
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Neuvy-en-Mauges
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Parçay-les-Pins
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Soulaire-et-Bourg
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Varennes-sur-Loire

Mayenne 
Dans la Mayenne :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Laigné

Sarthe 
Dans la Sarthe :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Aubigné-Racan
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Cré-sur-Loir
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Dissé-sous-le-Lude
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Fillé

Vendée 
Dans la Vendée :
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Le Givre
 Église Saint-Martin-de-Vertou, L'Île-d'Olonne
 Église Saint-Martin-de-Vertou, La Jonchère
 Église Saint-Martin-de-Vertou, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Annexes 
 Martin de Vertou
 

Saint-Martin-Vertou